

Чичава — село у Врановському окрузі Пряшівського краю.
 Чичава — річка, ліва притока Топлі, протікає в окрузі Вранов-над-Теплою.
 Чичава — залишки замку 13 століття.